Il doppio del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e Ali Hamadeh che hanno battuto in finale Martín García e Sebastián Prieto 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Alberto Martín /  Paul Rosner (quarti di finale)
 David DiLucia /  Michael Sell (semifinali)

 David Roditi /  Thomas Shimada (primo turno)
 Jose-Antonio Conde /  Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1998